Ozma, un groupe de jazz français
 Princesse Ozma, un personnage du Pays d'Oz, imaginé par Lyman Frank Baum ;
 Projet Ozma, en astronomie ;
 Ozma, un groupe de rock américain ;
 Ozma, un album des Melvins sorti en 1989.